Juhász József (1908–1974) színész
 Juhász József (1914–2003) költő, író, festőművész
 Juhász József (1920) író, szerkesztő
 Juhász József (1921) sportorvos
 Juhász József (1927–2018) mérnök, geológus
 Juhász József (1930) ejtőernyős
 Juhász József (1931) operaénekes (tenor)
 Juhász József (1944–2014) vállalkozó, az Iposz elnöke
 Juhász József (1947) 2003-tól  Berente község polgármestere
 Juhász József (?) történész, fő kutatási területe Jugoszlávia története

Jegyzetek